Kommunerna i Cuencaprovinsen är 238 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Kastilien-La Mancha.

Provinskod: 16

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Kastilien-La Mancha
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población

Källor och fotnoter 

Orter i Kastilien-La Mancha
Spaniens kommuner
Spaniens provinser